En Pologne, Kotuszów peut faire référence à : 

 Kotuszów, un village de la voïvodie de Łódź,
 Kotuszów, un village de la voïvodie de Sainte-Croix.